Adelpharctos mirus és una espècie de carnívor extint de la família dels hemiciònids que visqué a l'Oligocè. Se n'han trobat fòssils a França.

Referències 

Caniformes de l'Oligocè
Hemiciònids